Reva kan avse:
 Reva Beck Bosone – en amerikansk politiker
 Reva – en växtdel som är samma sak som utlöpare
 Revning – en seglingsterm för att minska segelytan genom att binda eller rulla ihop en del av seglet
 REVA – myndighetsprojekt år 2012 för att utvisa personer utan uppehållstillstånd i Sverige, se Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete